Беккари () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Беккари, Андреа (род. 1978) — итальянский пловец.
 Беккари, Лука (род. 1974) — капитан-регент Сан-Марино (2014).
 Беккари, Одоардо (1843—1920) — итальянский ботаник и путешественник.
 Беккари, Якопо Бартоломео (1682—1766) — итальянский физик и медик.

См. также 
 Беккариа
 Фиоренцо Бава Беккарис – итальянский генерал.